Dolby Digital, techniek voor de weergave van digitale audio via zes kanalen
Assassin's Creed III (AC3/AC III), een videospel uit 2012